Doug Richard Brennan (né le  à Peterborough, dans la province de l'Ontario, au Canada, mort le  à Campbellford) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur. .

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1925-1926||Seniors de Peterborough || || || || || || || || || || || 
|-
| 1926-1927|| Maroons de Winnipeg ||AAH||7||2||0||2||10||-||-||-||-||-
|-
| 1927-1928||Maroons de Winnipeg ||AAH||26||2||0||2||8||-||-||-||-||-
|-
| 1928-1929||Lions de Vancouver ||PCHL||35||8||4||12||61||3||1||0||1||6
|-
| 1929-1930||Lions de Vancouver ||PCHL||32||11||4||15||58||4||1||0||1||10
|-
| 1930-1931||Lions de Vancouver ||PCHL||29||8||1||9||93||-||-||-||-||-
|-
| 1931-1932 || Rangers de New York || LNH ||38||4||3||7||40||7||1||0||1||10
|-
| 1932-1933 || Rangers de New York || LNH ||48||5||4||9||94||8||0||0||0||11
|-
| 1933-1934 || Rangers de New York||LNH||37||0||0||0||18||1||0||0||0||0
|-
| 1933-1934||Bulldogs de Windsor ||LIH||7||1||0||1||0||-||-||-||-||-
|-
| 1934-1935||Arrows de Philadelphie ||Can-Am||22||3||3||6||14||-||-||-||-||-
|-
| 1934-1935||Lions de Vancouver ||NWHL||12||1||4||5||10||8||0||1||1||4
|-
| 1935-1936||Indians de Springfield||Can-Am||42||2||3||5||8||3||0||1||1||8

| 123 || 9 || 7 || 16 || 152 || 16 || 1 || 0 || 1 || 21

Références 

Naissance en janvier 1905
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Bulldogs de Windsor
Joueur des Arrows de Philadelphie
Joueur des Indians de Springfield (Can-Am)
Champion de la Coupe Stanley
Décès en novembre 1972
Décès à 67 ans
Décès en Ontario
Article dont des informations diffèrent sur Wikidata